Luca Formenton (1953) – editore e accademico italiano, figlio di Mario (dirigente d'azienda)
Mario Formenton (1914–...) calciatore italiano
Mario Formenton (1928-1987) – dirigente d'azienda italiano
Tommaso Formenton (1428-1492) – architetto italiano